Die Bezirksliga Rostock 1986/87 war die 35. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die Zweitvertretung von Hansa Rostock sicherte sich mit nur einen Minuspunkt ihren dritten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Rostocker in der Staffel 1 den zweiten Rang und stiegen in die DDR-Liga auf.

Durch den Abstieg von Vorjahresaufsteiger Schiffahrt/Hafen Rostock aus der DDR-Liga, wurde ihre Zweitvertretung wieder in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln zurückgestuft. Weitere Absteiger waren nach zwei Spielzeiten Lokomotive Bergen und die BSG Empor Kühlungsborn nach einjähriger Zugehörigkeit. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Erstplatzierten der Aufstiegsrunde Aufbau Ribnitz, Traktor Rambin und nach einjähriger Abwesenheit die BSG Motor Wolgast auf.



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten normalerweise die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die drei Aufsteiger zur Bezirksliga. In der Staffel 3 errangen die Junioren von Hansa Rostock den ersten Rang. Da diese Mannschaft nicht aufstiegsberechtigt war und zur Folgesaison wieder in die Juniorenoberliga eingegliedert wurde, ging der freie Platz an den Zweitplatzierten der BSG Aufbau Ribnitz. Jede Mannschaft bestritt je ein Heim- und Auswärtsspiel sowie ein Spiel auf neutralen Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

(kursiv) Spiele auf neutralen Platz

Literatur 
 
 

1986
Fußballsaison 1986/87